BTA kan syfta på:

 BTA (aktie) - en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats
 BTA (yta) - bruttototalarea för husbyggnader
 BTA – en japansk standardiseringsorganisation, se Broadcasting Technology Association